Dähnhardt ist der Familienname von:

 Dirk Dähnhardt (1944–2007), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Harald Heinrich Dähnhardt (1863–1944), Vizeadmiral
 Heinrich Dähnhardt (1836–1902), Senatspräsident am Reichsgericht 
 Heinz Dähnhardt (1897–1968), deutscher Journalist und Dozent in der Erwachsenenbildung
 Oskar Dähnhardt  (1870–1915), deutscher Germanist und Altphilologe
 Werner Dähnhardt (* 1937), deutscher Journalist
 Willy Dähnhardt (1939–2010), dänischer Diplombibliothekar, Lesesaalschef, Übersetzer und Impresario

Siehe auch:

 Denhardt
 Daehnhardt
 Denhard
 Dehnhardt